Street dance – insieme di generi di ballo

Cinema 
 SDF Street Dance Fighters
 StreetDance 3D
 StreetDance 2